Rössing heißen folgende geographische Objekte:
 Rössing (Nordstemmen),  Ortsteil in der norddeutschen Gemeinde Nordstemmen
 Rössing (Gemeinde Ramsau), Ort bei  Ramsau am Dachstein, Bezirk Liezen, Steiermark
 Rössingberge,  Gebirge in Namibia
 Rössing-Mine,  Uranmine in Namibia

Rössing ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander von Rössing (1818–1906), Gutsbesitzer, Landrat und Mitglied des Reichstags des Norddeutschen Bundes
 Erika Rössing (1903–1977), österreichische Malerin und Kunstgewerblerin
 Irmgard von Rössing († 1475), Angehörige des Braunschweiger Landadels
 Karl Rössing (1897–1987), österreichischer Grafiker
 Horst Rössing (1891–1942), General der deutscher Luftwaffe, Militär- und Luftattaché
 Peter Friedrich Ludwig von Rössing (1805–1874), Verwaltungsjurist und oldenburgischer Staatsminister 
 Renate Rössing (1929–2005), Leipziger Fotografin
 Roger Rössing (1929–2006), Leipziger Fotograf
 Rössing (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht

Rössing, Weiteres:
 Rössing Uranium Limited,  Bergbauunternehmen in Namibia

Siehe auch: 
 Rossing
 Rösing